Авджи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Авджи, Абдуллах (род. 1963) — турецкий футболист.
 Авджи, Керим (род. 1989) — турецкий футболист.
 Авджи, Наби (род. 1953) — турецкий писатель и политик.
 Авджи, Ханефи (род. 1956) — глава полиции Турции, автор нашумевшей книги о движении Гюлена.